L'expression Oscars du cinéma 1932 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1932 et honorait des films sortis en 1931 et 1932 aux États-Unis.

Pour les films sortis en 1932 aux États-Unis, voir aussi la  des Oscars, qui a eu lieu en 1934.